Kroktjärnen (naturreservat) kan avse:
Kroktjärnen (naturreservat, Bräcke kommun)
Kroktjärnen (naturreservat, Malå kommun)